Georg Behn ist der Name folgender Personen:

* Georg Arnold Behn (1846–1904), deutscher Kaufmann und Senator der Hansestadt Lübeck
 Georg Heinrich Behn (1773–1855), deutscher Mediziner